Pazarcık kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Pazardzjik (regionhuvudort), Obsjtina Pazardzjik,

Turkiet 

 Pazaryeri (distriktshuvudort i Turkiet), Bilecik, 
 Pazarcık (ort i Turkiet), Kahramanmaraş, 
 Gazipaşa, distriktshuvudort, Antalya, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar